Праздник цветов () — неофициальный ежегодный праздник, проводимый с 2000 года в столице Азербайджана, в городе Баку, в память о бывшем президенте страны, Гейдаре Алиеве. Праздник начинается 10 мая, в день рождения Гейдара Алиева и длится несколько дней. Традиционно в дни праздника в парке имени Гейдара Алиева перед Центральным банком Республики выставляются красочные композиции из завезённых в страну редких цветов.

Первоначально праздник проводился, 11 мая, после дня рождения президента Азербайджана. Начиная с 2004 года праздник проводится точно в день рождения Гейдара Алиева. Также следует отметить, что первоначально праздник проводился на приморском бульваре, основном месте отдыха бакинцев и гостей города.

В 2010 году празднование «Дня цветов» после годовщины трагедии в нефтяной академии, случившейся 30 апреля 2009 года, вызвало резкие протесты в студенческой среде.

В 2012 году, по сообщению мэра Баку Гаджибалы Абуталыбова, в столицу завезли 116 тонн разных цветов из Голландии, Италии, Франции и Германии. Количество цветов на этом празднике преодолело отметку в миллионы. На празднике также представлен реалистично созданный из цветов портрет Гейдара Алиева. По словам Абуталыбова, над созданием цветочных композиций совместно работали западные дизайнеры и отечественные мастера.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Азербайджан готовится к празднику цветов
 [www.calend.ru/holidays/0/0/2234/ Праздник цветов в Азербайджане]
 В Баку в день рождения Гейдара Алиева прошел «Праздник цветов»…

Цветов
Цветов
Цветов
Мероприятия, регулярно проводимые с 2000 года